

Patronyme 

 Bohumil Gregor (1926-2005), chef d'orchestre tchèque ;
 Colin Gregor (1981-), joueur écossais de rugby à XV et rugby à sept ;
 Gary Gregor (1945-), joueur américain de basket-ball ;
 Jan Gregor, chanteur de schlager allemand, membre de Sandra Mo & Jan Gregor ;
 Joseph Gregor (1888-1960), écrivain, historien de théâtre et librettiste autrichien ;
 József Gregor (1963-), joueur hongrois de football ;
 Nora Gregor (1901-1959), actrice et chanteuse autrichienne ;
 William Gregor (1761-1817),  minéralogiste et pasteur anglais.

Fiction 
Gregor peut aussi désigner :
 Gregor, personnage de fiction de l'univers Saint Seiya ;
 Gregor, série de cinq livres de Suzanne Collins dont le héros se nomme aussi Gregor.

Voir aussi